VTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Visakhapatnam (India)